Лебедянка — топоним:

Белоруссия 
 Лебедянка — деревня в Белыничском районе Могилёвской области.

Россия 
 Лебедянка — село в составе города Анжеро-Судженск Кемеровской области.
 Лебедянка — исчезнувшее село в Нижнегорском районе Крыма.
 Лебедянка — село в Добринском районе Липецкой области.
 Лебедянка — деревня в Земетчинском районе Пензенской области.
 Лебедянка — река в Лебедянском районе Липецкой области.

Украина 
 Лебедянка — село в Дубенском районе Ровненской области.

Другое 
 Лебедянка — прозвище паровоза Л.